Tres Olivos (Madrid), deel van Madrid
Tres Olivos (metrostation), metrostation in Madrid